Tarmo steht für:
 Tarmo (Vorname), estnischer und finnischer männlicher Vorname (mit Namensträgern)
 Tarmo (Schiff), ältester erhaltener Eisbrecher der Welt
 Hämeenlinnan Tarmo, finnischer Sportverein, finnischer Eishockeymeister (SM-sarja 1947/48–SM-sarja 1948/49)

Tarmo ist der Familienname folgender Personen:
 Ruut Tarmo (1896–1967), estnischer Schauspieler